

Sigle 
  Libertair, Direct, Democratisch (Libertaria, Diretta, Democratica) – partito politico belga

Codici 
 ldd – codice ISO 639-3 della lig c! gua luri

Informatica 
 ldd – comando dei sistemi operativi Unix-like